Макс Форрестер И́стмен (; 4 января 1883, Канандаига, штат Нью-Йорк, США — 25 марта 1969, Бриджтаун, Барбадос) — американский журналист, писатель, поэт, литературный критик и радикальный политический активист. Первоначально социалист, троцкист и один из ведущих представителей Гарлемского ренессанса, под конец жизни стал антикоммунистом.

Биография 
Родители Макса Истмена, Сэмюэль Истмен и Аннис Берта Форд, были конгрегационалистами; его мать даже была в числе первых женщин, рукоположённых в сан священнослужителей в 1889. Другом семьи был Марк Твен. Сестра Макса, Кристал Истмен также стала активисткой феминистического, социалистического и антивоенного движений.

Образование Истмен получил в колледже Уильямса в Уильямстауне (штат Массачусетс), который окончил в 1905. Был учеником Джона Дьюи. Затем на протяжении четырёх лет преподавал логику и философию в Колумбийском университет. Параллельно с преподаванием в университете активно включается в социалистическое движение; в 1910 участвует в создании первой мужской лиги в поддержку суфражистского движения, требовавшей предоставления равных прав женщинам. Тогда Истмен подумывал о женитьбе на суфражистке Инес Милхолланд, но в итоге они остались друзьями. В 1911—1922 годах был женат на другой радикальной активистке, Иде Рау.

Успешно проявив себя в публицистике, вскоре приступил к изданию радикального журнала «Массы» (The Masses) — признанной политической и культурной трибуны левых сил. Среди прочих, в журнале сотрудничали Боурдмен Робинсон, Джон Френч Слоун, Джордж Уэсли Беллоуз и Артур Генри Янг, чьи сатирические карикатуры сделали его одним из известнейших политических изданий в США. Редакторы журнала, включая Макса Истмена, дважды привлекались к суду в 1918 за разоблачение ими империалистического характера Первой мировой войны в свете вступления в неё на стороне Антанты Соединённых Штатов Америки. Впоследствии Истмен редактировал и издавал журнал сходного характера «Освободитель» (The Liberator). Известно, что он активно пропагандировал «Письмо к американским рабочим» Ленина.

В 1922 Макс Истмен выехал в Советскую Россию, чтобы поближе познакомиться с построением социализма. За время пребывания в Советском Союзе женился на Елене Крыленко, сестре члена Верховного революционного трибунала при ВЦИК Николая Васильевича Крыленко. Наблюдая за борьбой за власть в последние годы и непосредственно после смерти В. И. Ленина, Истмен стал сторонником Льва Троцкого и противником Иосифа Сталина. В 1924 именно ему было передана копия «Письма к съезду» Ленина с целью опубликовать его на Западе. В передаче Истмену ленинских документов подозревали Н. Крупскую и Троцкого. В сокращённом виде оно было напечатано Истменом в эссе «С тех пор, как умер Ленин» (Since Lenin Died, 1925). Считая, что предназначение Октябрьской революции было извращено бюрократией и аппаратчиками в советском руководстве, Истмен отказался оставаться в СССР и возвратился в США.

В ряде книг и публикаций, изданных в 1920-е и 1930-е годы, Истмен выступал с троцкистских и антисталинистских позиций, критически оценивая общественно-политическое и социально-экономическое развитие Советского Союза. К ним принадлежат следующие труды: «С тех пор, как умер Ленин» (Since Lenin Died, 1925), «Художники в униформе» (Artists in Uniform, 1934), «Конец социализма в России» (The End of Socialism in Russia, 1937), «Сталинская Россия и кризис социализма» (Stalin’s Russia and the Crisis in Socialism, 1939). Будучи одним из признанных представителей в США левой оппозиции сталинизму, Истмен перевёл в 1932 «Историю русской революции» Л. Д. Троцкого на английский язык. Однако уже тогда Троцкий критиковал своего американского последователя за тенденции, которые приведут его к разрыву с левой идеей, в частности, за «систематическую борьбу против материалистической диалектики» и перевод последней «на язык вульгарного эмпиризма».

С 1941 Макс Истмен был редактором «Ридерс дайджест» (The Reader’s Digest), где он писал статьи, посвящённые буквально всем интересовавшим его темам. Однако к этому моменту он отошёл от коммунистического движения, а в 1950-е годы даже принял активное участие в маккартистской кампании, став одним из главных свидетелей против американских коммунистов, за что был подвергнут критике своими бывшими соратниками.

Помимо книг на политические темы, Истмен оставил также целый ряд художественных произведений, включая «Радость смеха» (Enjoyment of Laughter; 1936) и «Радость поэзии» (Enjoyment of Poetry), выдержавшую 23 издания на протяжении 1913—1948, а также две автобиографические книги — «Радость жизни» (Enjoyment of Living, 1948) и «Любовь и революция: Моё путешествие по эпохе» (Love and Revolution: My Journey Through an Epoch, 1965).

Произведения Истмена 
 Enjoyment of Poetry, 1913
 Child of the Amazons, 1913
 Journalism Versus Art, 1916
 Color of Life, 1918
 The Sense of Humor, 1921
 Leon Trotsky: The Portrait of a Youth, 1925
 Since Lenin Died, 1925
 Marx and Lenin: The Science of Revolution, 1926
 The Literary Mind: Its Place in an Age of Science, 1931
 Artists in Uniform, 1934
 Art and the Life of Action, 1934
 Enjoyment of Laughter, 1936
 От царя к Ленину, 1937
 Stalin’s Russia and the Crisis in Socialism, 1939
 Marxism: Is It a Science?, 1940
 Heroes I Have Known, 1942
 Enjoyment of Living, 1948
 Reflections on the Failure of Socialism, 1955
 Great Companions: Critical Memoirs of Some Famous Friends, 1959
 Love and Revolution: My Journey Through an Epoch, 1964
 Seven Kinds of Goodness, 1967

См. также 
 Красные (фильм)

Примечания

Литература 
 O’Neill, William L., The Last Romantic: a Life of Max Eastman. New Brunswick, U.S.A.: Transaction Publishers, 1991.
 Истмен Макс Форрестер // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Писатели США
Журналисты США
Поэты США
Троцкисты США
Деятели феминизма США
Выпускники Колледжа Уильямса
Выпускники Колумбийского университета